

Geografia

Austria 
 Dürnstein – città nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Dürnstein in der Steiermark – ex comune ora frazione di Neumarkt in der Steiermark, comune nel distretto di Murau (Stiria)

Germania 
 Dürnstein – frazione di Egling, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)